— бабочка:
 Альбом
 ButterFly — студийный альбом Барбры Стрейзанд (Columbia Records, 1974).
 Butterfly — студийный альбом Мэрайи Кэри (Columbia Records/Sony Music Entertainment, 1997).
 Песня
 Butterfly — песня из одноимённого альбома Мэрайи Кэри (1997).
 Butterfly — песня Smile.dk из альбома Smile (1998).
  — песня Кайли Миноуг из альбома Light Years (2000).
 Butterfly — песня американской группы Crazy Town из альбома The Gift of Game (2000).
 Другое
 Butterfly — производитель спортивного оборудования, в том числе для настольного тенниса.

См. также